Jang Jün je čínské jméno vícero osob:

Jang Jün (politik) († 54 př. n. l.), čínský politik a básník dynastie Chan;
Jang Jün (gymnastka) (* 1984), čínská gymnastka;
Jang Jün (fotbalista, 1988) (* 1988), čínský fotbalista;
Jang Jün (fotbalista, 1989) (* 1989), čínský fotbalista;